Степа́н Само́йлович Кричи́нский (20 января 1874 в имении Каскевичи Ошмянского уезда Виленской губернии (ныне , Белоруссия) — 9 августа 1923, Петроград, РСФСР) — русский архитектор эпохи эклектики и модернa.

Биография 
Родился и вырос в семье генерал-майора Селима (Самойла) Кричинского, представителя польско-литовских мусульман. Мать — Сусанна Давыдовна, урождённая Тольская (Тальковская), жила в 1895 году в Вильно на Мостовой улице. Получил среднее образование в реальном училище г. Вильно. В 1897 окончил Институт гражданских инженеров императора Николая I. С 1900 года работал в качестве главного архитектора в управлении пограничной стражи России.

Знакомился с архитектурой Италии, Германии, Франции, Швеции и Финляндии. Изучал памятники русского зодчества на Севере и в среднерусских губерниях. Исследовал вопросы курортного строительства на Кубани и Черноморском побережье в 1916—1917 годах. Построил 24 здания в различных городах. Принимал участие в возведении крупных сооружений Петербурга.

С 1918 по 1920 год был профессором архитектуры Кубанского политехнического института, а с 1921 года своей альма-матер — Института гражданских инженеров. C 1922 — начальник Архитектурно-строительного управления в Петрограде.

Был женат на дочери Глеба Ивановича Успенского — Марии Глебовне, её брат — Александр Глебович Успенский, также был известным архитектором. В 1904 году в семье Кричинских родился сын Глеб, через год сын Борис, а несколько позже дочь Ирина. Сын Борис позже, в 1925—1926 годах, составил список работ отца.

Умер Степан Самойлович в 1923 году. Похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Работы 

 Здание конного двора в имении А. Е. Воронцовой-Дашковой (Санкт-Петербург, Шуваловский парк), 1906
 Здание Института экспериментальной ветеринарии, 1908
 Бригада Отдельного корпуса пограничной стражи. Главный корпус с домовой церковью во имя св. Николая Чудотворца (Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 34), 1913—1914
 Торговый дом Гвардейского экономического общества (Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., д.21/23), 1908—1910‑е, участие под общим руководством Э. Ф. Вирриха
 Санкт-Петербургская соборная и кафедральная мечеть (Кронверкский проспект, 7), 1910, по проекту Н. В. Васильева при участии А. И. Гогена
 Комплекс храма Феодоровской иконы Божией Матери в память трёхсотлетия Дома Романовых (Петербург, Полтавская улица), 1911—1914
 Особняк художника П. Е. Щербова (Гатчина, улица Чехова, 4а), 1910—1911
 Дворец Е. А. Воронцовой-Дашковой (Санкт-Петербург, Шуваловский парк), 1912—1915
 Дом эмира Бухарского (Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 44-б), 1913
 Фёдоровский городок в Царском Селе (г. Пушкин, Академический проспект, 14‑30), 1913—1917, совместно с В. А. Покровским
 Народный дом и театр Невского общества устройства народной трезвости (Петербург, Шлиссельбургский тракт)
 Николо-Мирликийская церковь Императорского Православного Палестинского Общества. (Петербург, пересечение Калашниковского проспекта (ныне проспект Бакунина) и Мытнинской улицы), 1913—1915, взорвана в 1932
 Здание Императорского Православного Палестинского Общества (Петербург, Мытнинская улица, д. 10/47-49), 1916
 угол Большого Сампсониевского проспекта и Литовской улицы — ряд зданий, дополняющих комплекс городской детской больницы (с 1920-х — Институт материнства и младенчества, ныне — Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия), 1916 год
 восстановление и реставрация зданий германского посольства, буддийского храма, здания бывшего посольства Швеции, 1922
 Доходный дом (Петербург, Бармалеева улица, 26), 1912
 Свитский корпус и другие постройки в усадьбе Ольгино (Рамонь), 1906

Проекты  
 проект коммерческого училища Путиловского завода
 проект коммерческого училища в Любани Новгородского уезда Новгородской губернии
 проект Хорового дома в селе Сябреницы Новгородского уезда Новгородской губернии
 проект здания электростанции в Санкт-Петербурге
 проект города-сада для посёлка в имении Парголово
 проект здания министерств правительства Сербии

Примечания

Литература 
 Архитекторы-строители Петербурга-Петрограда начала XX века. Каталог выставки. // Л., 1982; АХЕ. 1916. С. 162
 Степан Самойлович Кричинский. Некролог // Зодчий, 1924, N 1, С.4-5
 Горюнов В. С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна. // СПб., 1994. С. 339; Строитель. 1897. Стлб. 720.

Ссылки 
 «ЖЗ», Архитектор Кричинский, Петр Новиков
 Кричинский, Степан Самойлович в Справочнике Научных Обществ России
 Кричинский, Степан Самойлович // энциклопедия Санкт Петербурга

Архитекторы XX века
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Царского Села (Пушкина)
Архитекторы Гатчины
Выпускники Виленского реального училища
Преподаватели Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Похороненные на Литераторских мостках